

Patronyme 
 José Saló (1909-1970), footballeur espagnol.
 Elina Salo (1936-), actrice finlandaise.
 Ari Salo (1963-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace finlandais.
 Mika Salo (1966-), ancien pilote de Formule 1 finlandais.
 Tommy Salo (1971-), ancien joueur de hockey sur glace suédois.
 Sami Salo (1974-), joueur de hockey sur glace finlandais.

Toponymes 
 Salo, commune du Burkina Faso.
 Salo, commune de la république centrafricaine.
 Salo, ville finlandaise.
 Salò, ville italienne.

Régime politique 
 La république de Salò, fondée en Italie par Benito Mussolini le , dont le nom (officieux) dérive de la ville italienne mentionnée plus haut

Cinéma 
 Salò ou les 120 journées de Sodome, film italien de Pier Paolo Pasolini. Le film se déroule durant l'installation du régime de Mussolini mentionné ci-dessus, dans la ville-même qui lui donne son nom officieux.

Cuisine 
 Le , plat originaire d'Ukraine, à base de graisse de dos de porc salé et fumé.

Musique 
 Le Salo, instrument de la musique thaïlandais.


Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme